Siergiej Smirnow (1915–1976) –  radziecki pisarz i historyk
 Siergiej Smirnow (ur. 1950) – rosyjski generał armii, oficer rosyjskich służb specjalnych
 Siergiej Smirnow (ur. 1960) – radziecki i rosyjski lekkoatleta
 Siergiej Smirnow – radziecki i rosyjski łyżwiarz figurowy